Rusca (okręg Suczawa) – wieś w Rumunii, w okręgu Suczawa, w gminie Dorna–Arini
 Rusca (okręg Caraș-Severin) – wieś w Rumunii, w okręgu Caraș-Severin, w gminie Teregova
 Rusca – szczyt górski w Rumunii w górach Poiana Ruscă, w miejscowości Rusca Montană
 Rusca Montană – wieś w Rumunii, w okręgu Caraș-Severin, w gminie Rusca Montană
 Rusca Montană (gmina) – gmina w okręgu Caraș-Severin w zachodniej Rumunii
 Jean-Baptiste Dominique Rusca – z zawodu lekarz, zwolennik rewolucji francuskiej
 Mikołaj Rusca – błogosławiony Kościoła katolickiego, ofiara prześladowań antykatolickich, duchowny katolicki